Куйбышевское сельское поселение (, ) — муниципальное образование в составе Бахчисарайского района Республики Крым России.

География 
Поселение расположено на юго-востоке района, в средней части долины реки Бельбек, в горах Внутренней Гряды Крымских гор. Граничит на северо-востоке с Верхореченским сельским поселением, на востоке — Зелёновским и Голубинским поселениями, на юге с Красномакским сельским поселением, и на западе — с землями Железнодорожненского поселения. 

Площадь территории составляет 110,49 км².

Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  «Бахчисарай — Ялта» (по украинской классификации — территориальная автодорога ).

Население

Состав 
В состав поселения входят 1 посёлок городского типа и 5 сёл:

История 
29 ноября 1920 года был образован Албатский сельский ревком, преобразованный в 1921 году в Албатский сельсовет. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в состав совета входило единственное село Албат, с населением 727 человек.

В 1945 году Албатский сельсовет был переименован в Куйбышевский сельский совет, вошедший в Куйбышевский район (бывший Фотисальский).

С 25 июня 1946 года Куйбышевский сельсовет — в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. На 15 июня 1960 года в составе Куйбышевского сельсовета числились 7 населённых пунктов:

 Большое Садовое
 Куйбышево
 Малое Садовое
 Новоульяновка

 Подлесное
 Танковое
 Шепетовка

В 1960 году Куйбышево присвоен статус посёлка городского типа и сельсовет преобразован в Куйбышевский поселковый совет, с того же года сёла поссовета объединены в колхозе им. Ленина. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Куйбышевский район присоединили к Бахчисарайскому и, соответственно, переподчинили поссовет. 

На 1968 год в поссовет уже входило 9 сёл: помимо вышеперечисленных, он включал впоследствии упразднённые сёла Подлесное, Пещерное и Шепетовка. 

С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Статус и границы новообразованного сельского поселения установлены Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым».

Примечания

Литература 
 
 
 

Сельские поселения Бахчисарайского района